Het enkelspel tennis voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zaterdag 6 tot en met zaterdag 13 augustus 2016. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Regerend olympisch kampioene was de Amerikaanse Serena Williams. Verliezend finaliste Maria Sjarapova ontbrak in het toernooi door het gebruik van verboden middelen. Er werd gespeeld op de zestien banen van het Centro Olímpico de Tênis met hardcourt als ondergrond. Elke wedstrijd telde maximaal drie sets. Op basis van de meest recente WTA-ranglijst kregen voorafgaand aan het toernooi zestien tennissters een geplaatste status, waardoor ze elkaar ontliepen bij de loting, die plaatsvond op 4 augustus. Onder deze speelsters bevonden zich drie Amerikanen, twee Spanjaarden en twee Russinnen. Namens Nederland deed één tennisster mee, Kiki Bertens, die geen geplaatste status had; België werd vertegenwoordigd door Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer.

Titelverdedigster Serena Williams werd in de derde ronde uitgeschakeld door de Oekraïense Elina Svitolina; haar zus Venus verloor haar eerste wedstrijd van Flipkens. De nummer twee van de plaatsingslijst, de Duitse Angelique Kerber, bereikte de finale na Madison Keys in de halve eindstrijd te hebben verslagen. Mónica Puig versloeg als ongeplaatste speelster drie geplaatste tennissters, waaronder nummer drie Garbiñe Muguruza. Door Kerber te verslaan in de finale won Puig als eerste vrouw een medaille voor Puerto Rico. Niet eerder won het land goud op de Spelen.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA

Vrouwen